Carlo Crivelli puede referirse a las siguientes personas:

Carlo Crivelli (1435-1495): pintor italiano.
Carlo Crivelli (1736-1818): cardenal de la Iglesia católica.
Carlo Crivelli (1953): compositor italiano.